Navarre – esonimo inglese di Navarra – regione della Spagna
Navarre – CDP della Florida
Navarre – comune dell'Ohio